Högören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Högören, Larsmo, Österbotten, 
 Högören, Korsholm, Österbotten, 
 Högören, en del av Börsskäret, Närpes, Österbotten, 
 Högören (Brändö, Åland), 
 Högören, Iniö, Åboland, 
 Högören, Korpo, Åboland, 
 Högören, Raseborg, Nyland, 
 Högören, Lovisa, Nyland,

Se även
Högör
Högön

Robotskapade Finlandförgreningar